Mamak (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Mamak (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing